Dangel – herb szlachecki
 Dangel – francuskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne